El término tono puede referirse:
Música
 al tono (acústica), la altura de un sonido;
 al tono (intervalo musical), un tipo de intervalo entre dos notas musicales;

Color
 al tono, una propiedad de los colores;

Lengua y literatura
 al tono, una variación fonémica presente en las lenguas tonales consistente en la alteración de la frecuencia fundamental en cada sílaba;
 al tono como se expresa el estilo en una obra literaria y lo que pretende con ello;

Anatomía
 al tono muscular, la contracción parcial, pasiva y continua de los músculos que ayuda a mantener la postura;

Geografía
 a Tono, una ciudad en la prefectura de Iwate, Japón;

Personas
 a Antonio Lara de Gavilán, «Tono», un humorista, dibujante y escritor español del siglo XX;
 a Tono Andreu, un actor argentino;
 a Tono, un personaje de Camera Café.

Véase también 
 tonito manera de hablar una persona 
 Tonalidad
 Tónica 
 Tonicidad
 Tónico